Березняго́вка — село Усманского района Липецкой области. Центр Березняговского сельсовета. Расположено на берегах реки Байгоры.

История 
В официальных документах село впервые упоминается в 1782 году. По фамилии помещика Яковлева село называлось Я́ковлево до первой половины XIX века. Во второй половине XIX века помещик Охотников выменял село на собак, а своё название село получило от слова березняги — берёзовые кусты.

В 1876 году была построена каменная церковь, которая была разрушена в период коллективизации.

1861— 1923 годы — центр Березнеговской волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

В книге П. В. Халютина «Крестьянское хозяйство в России» (1915 г.) упоминается крестьянин села Березнеговатка  Григорий Илларионов Зотов, получивший, в числе других, премию в размере 300 рублей в память 300-летия Дома Романовых за отличное ведение хозяйства. Тем не менее, согласно «‎Журналам Усманского уездного земского собрания» от 1912 г. Г.И. Зотов числится как житель деревни Березняговка, что подтверждается и описанием его хозяйства в книге Халютина.

Этот крестьянин имел участок в 10 десятин 230 кв. саж. на расстоянии 1/2 версты к юго-запада от села. Участок был разделён на: пашню, усадьбу, сад, огород и искусственный луг. В саду выращивались различные сорта яблони, вишни, сливы, черешни, малины, крыжовника, смородины и клубники. Но главной отраслью хозяйства Зотова было полеводство. Был введён четырёхпольный севооборот с пятым выводным клином, засеянным люцерной. Имелось достаточно большое разнообразие сельхозинвентаря. Так как семья его состояла лишь из него самого и его жены, он также был вынужден в самые горячие периоды сельхозработ нанимать подённых рабочих. В книге подробно описывается ведение Зотовым хозяйства, применяемые им методы.

Население

Сельское поселение 
По состоянию на 1 января 2008 года, в Березняговском сельском поселении насчитывается 272 подвория, с населением 650 человек.

Состав поселения:
 село Березняговка, население 639 человек;
 деревня Озерки, население 5 человек

Инфраструктура 
На территории поселения имеется газопровод. Газификация жилья составляет 95 %, имеется водопровод протяжённостью 7,2 км, уличное освещение — 8,2 км.

Ссылки 
Березняговский сельский совет на официальном сайте администрации Усманского района Липецкой области

Примечания

См. также 
 Березнеговатка — село Добринского района

Населённые пункты Усманского района